Вторая Бундеслига 2001/2002 — 28-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 27 июля 2001 года. Последние матчи состоялись 5 мая 2002 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Унтерхахинг», «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Бохум».
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Нюрнберг», занявший второе место «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и занявший 3-е место «Санкт-Паули».

По итогам предыдущего сезона в Региональную лигу вылетели «Оснабрюк», «Ульм 1846», «Штутгартер Кикерс» и «Кемницер».
Во Вторую Бундеслигу вышли победители различных зон Региональной лиги «Унион Берлин», «Карлсруэ», «Швайнфурт 05» и «Бабельсберг 03».

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.bundesliga.de

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Германии в 2001 году
Спорт в Германии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002